Собака на сене ():

  — поговорка, уходящая корнями в .
 «Собака на сене» — комедия Лопе де Вега (1618). Её экранизации:
 Собака на сене (фильм, 1960)
 «Собака на сене» — телефильм Яна Фрида (СССР, 1977).
 «Собака на сене» — фильм Пилар Миро (Испания—Португалия, 1996).

См. также 
 «Садовничья собака» — перевод Николая Пятницкого комедии Лопе де Вега («Отечественные записки»; 1853, том XC, кн. 9).

Примечания